Эль-Уэд:

 Эль-Уэд — город на северо-востоке Алжира.
 Эль-Уэд — провинция (вилайя) в восточной части Алжира.